Сан Себастијан Никанандута има више значења:

 Општина Сан Себастијан Никанандута (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Себастијан Никанандута (Сан Себастијан Никанандута, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику